Brian Boucher (né le  à Woonsocket dans l'État du Rhode Island, aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Carrière 
Il a été repêché par les Flyers de Philadelphie de la Ligue nationale de hockey lors de la première ronde ( au total) en 1995. Il évolue au poste de gardien de but. Après 3 saisons avec les Flyers, il est échangé aux Coyotes de Phoenix avec qui il joue pendant deux ans. Ensuite, il est échangé aux Flames et où il ne joua que 3 matchs, 15 matchs pour les Blackhawks de Chicago et passe ensuite aux Blue Jackets de Columbus. Il est soumis au  ballotage à la fin de la saison 2006-2007. Puis il retourne avec l'équipe par qui il a été repêché mais ne jouera qu'un match préparatoire avant d'être affecté à leur club-école dans la Ligue américaine de hockey : les Phantoms de Philadelphie.

Il signe en tant qu'agent libre avec les Sharks de San José le .

Le  juillet 2009, il accepte un contrat de deux ans avec les Flyers de Philadelphie.

Le premier juillet 2011, il signe un contrat de deux ans avec les Hurricanes de la Caroline.

Le 13 janvier 2013, il est échangé aux Flyers avec Mark Alt contre Luke Pither.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1993-1994 || Mounties de Mount St. Charles ||  || 15 || 14 || 0 || 1 || 504 || 8 || 0,57 ||  || 9 ||  || 4 || 4 || 0 || 180 || 6 || 1,2 ||  || 1 || 
|-
| 1994-1995 || Raiders de Wexford ||  || 8 ||  ||  ||  || 425 || 23 || 3,25 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Americans de Tri-City || LHOu || 35 || 17 || 11 || 2 ||  || 108 || 3,29 ||  || 1 || 2 || 13 || 6 || 5 || 795 || 50 || 3,77 ||  || 0 || 2
|-
| 1995-1996 || Americans de Tri-City || LHOu || 55 || 33 || 19 || 2 ||  || 181 || 3,41 || 91,3 || 1 || 13 || 11 || 6 || 5 || 653 || 37 || 3,4 ||  || 2 || 0
|-
| 1996-1997 || Americans de Tri-City || LHOu || 41 || 10 || 24 || 6 ||  || 149 || 3,64 || 90,1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 34 || 16 || 12 || 3 ||  || 101 || 3,19 || 88,8 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 30 || 1 || 1,95 ||  || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 36 || 20 || 8 || 5 ||  || 89 || 2,59 ||  || 2 || 2 || 16 || 9 || 7 || 947 || 45 || 2,85 || 90,6 || 0 || 4
|-
| 1999-2000 || Flyers de Philadelphie || LNH || 35 || 20 || 10 || 3 ||  || 65 || 1,91 || 91,8 || 4 || 4 || 18 || 11 || 7 ||  || 40 || 2,03 || 91,7 || 1 || 0
|-
| 1999-2000 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 1 || 0 || 0 || 1 || 65 || 3 || 2,77 || 90,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Flyers de Philadelphie || LNH || 27 || 8 || 12 || 5 ||  || 80 || 3,27 || 87,6 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 37 || 3 || 4,92 || 82,4 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Flyers de Philadelphie || LNH || 41 || 18 || 16 || 4 ||  || 92 || 2,41 || 90,5 || 2 || 4 || 2 || 0 || 1 || 88 || 2 || 1,37 || 93,9 || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || Coyotes de Phoenix || LNH || 45 || 15 || 20 || 8 ||  || 128 || 3,02 || 89,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Coyotes de Phoenix || LNH || 40 || 10 || 19 || 10 ||  || 108 || 2,74 || 90,6 || 5 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || HV 71 || Elitserien || 4 ||  ||  ||  || 235 || 13 || 3,32 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Coyotes de Phoenix || LNH || 11 || 3 || 6 || 0 || 512 || 33 || 3,87 || 87,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Rampage de San Antonio || LAH || 6 || 2 || 3 || 0 || 345 || 8 || 1,39 || 95 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Flames de Calgary || LNH || 3 || 1 || 2 || 0 || 182 || 15 || 4,95 || 85,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Blackhawks de Chicago || LNH || 15 || 1 || 10 || 3 || 827 || 45 || 3,26 || 88,4 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 3 || 1 || 1 || 0 || 142 || 9 || 3,8 || 86,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 42 || 23 || 16 || 1 ||  || 94 || 2,47 || 91,7 || 4 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Sharks de San José || LNH || 5 || 3 || 1 || 1 || 238 || 7 || 1,76 || 93,2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Sharks de San José || LNH || 22 || 12 || 6 || 3 ||  || 47 || 2,18 || 91,7 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 1 || 1 || 0 ||  || 60 || 2 || 2 || 93,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Flyers de Philadelphie || LNH || 33 || 9 || 18 || 3 ||  || 80 || 2,76 || 89,9 || 1 || 2 || 12 || 6 || 6 || 656 || 27 || 2,47 || 90,9 || 1 || 2
|-
| 2010-2011 || Flyers de Philadelphie || LNH || 34 || 18 || 10 || 4 ||  || 76 || 2,42 || 91,6 || 0 || 0 || 9 || 4 || 4 || 422 || 22 || 3,13 || 90,4 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 10 || 1 || 6 || 1 || 546 || 31 || 3,41 || 88,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 16 || 6 || 8 || 1 || 911 || 39 || 2,57 || 90,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Flyers de Philadelphie || LNH || 4 || 0 || 2 || 0 || 144 || 6 || 2,5 || 89,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || EV Zoug || LNA || 5 || 2 || 3 || 0 || 309 || 14 || 2,72 ||  || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 328 || 120 || 139 || 45 ||  || 822 || 2,71 || 90,1 || 17 || 18 || 43 || 21 || 18 ||  || 94 || 2,36 || 91,1 || 2 || 4

En équipe nationale 

| 1996 ||  junior || Championnat du monde junior || 4 || 3 || 1 || 0 || 220 || 13 || 3,55 ||  || 0 ||  ||  place
|-
| 1997 ||  junior || Championnat du monde junior || 6 || 4 || 1 || 1 || 357 || 9 || 1,51 ||  || 2 ||  ||  place

Record LNH 
Il détient le record de minutes sans prendre de but dans la LNH pendant la saison 2003-2004. Alors qu'il évolue avec les Coyotes, il n'accorde aucun but pendant 332 minutes soit 5 heures 32 minutes. Il réussit ainsi cinq blanchissages consécutifs.

Références 

Naissance en janvier 1977
Naissance à Woonsocket (Rhode Island)
Joueur américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Americans de Tri-City
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du HV 71
Joueur du EV Zoug
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Hurricanes de la Caroline